A Bükk jelentései:

 bükk (Fagus), a bükkfafélék (Fagaceae) névadó nemzetsége
 bükk, mint faanyag
 Bükk település Romániában, Szilágy megyében
 Bükk nevű hegységek
 Bükk-vidék (régebben csak Bükk), középtáj, hegység Magyarországon
 Szilágysági-Bükk vagy Bükk, hegység Romániában
 Kolozsvári Bükk, természetvédelmi terület
 bükk a heraldikában

Nem összetévesztendő vele:
 Bük, település